Rabenhorst ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Rabenhorst, Ortsteil von Probsteierhagen im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Rabenhorst, Ortsteil von Admannshagen-Bargeshagen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Rabenhorst, Ortsteil von Prebberede im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Rabenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Rabenhorst (1846–1925), deutscher General
 Bernhard von Rabenhorst (1801–1873), deutscher Politiker und General
 Ernst-Peter Rabenhorst (* 1940), deutscher Diplomat
 Gottlob Ludwig Rabenhorst (1806–1881), deutscher Botaniker
 Uwe Rabenhorst (1933–2018), deutscher Ingenieur

Rabenhorst steht für:
 Haus Rabenhorst, deutscher Getränkehersteller
 Rabenhorst: Das Reich des Schreckens, deutscher Titel der Rollenspielwelt Ravenloft
Siehe auch:
 Ravenhorst